La Coupe des Alpes 1987 est la  et dernière édition de la Coupe des Alpes.
L'édition a été remportée par l’AJ Auxerre sur le club de Grasshopper Zurich sur le score de 3 buts à 1.

Participants

Compétition

Groupe A

Groupe B

Finale

Source 
 Erik Garin. Coupe des Alpes 1987. Rsssf.com.

Notes et références 

Coupe des Alpes
Sport en Suisse en 1987
Football en France en 1987